

Astronomia 
 Cratere Watson – cratere lunare
 Medaglia James Craig Watson – riconoscimento assegnato per i contributi in astronomia

Geografia 
 Australia
 Watson – sobborgo di Canberra
 Canada
 Watson – località del Saskatchewan
 Groenlandia
 Watson – fiume che attraversa la città di Kangerlussuaq
 Stati Uniti d'America
 Watson – città della contea di Desha (Arkansas)
 Watson – villaggio della contea di Effingham (Illinois)
 Watson – township della contea di Allegan (Michigan)
 Watson – città della contea di Chippewa (Minnesota)
 Watson – villaggio della contea di Atchison (Missouri)
 Watson – città della contea di Lewis (New York)
 Watson – township della contea di Lycoming (Pennsylvania)
 Watson – township della contea di Warren (Pennsylvania)

Persone

Altro 
 Watson – sistema di intelligenza artificiale
 Watson – costruttore americano di auto da corsa 
 Dottor Watson – personaggio della letteratura, detto anche John H. Watson
 Mary Jane Watson – personaggio dei fumetti Marvel
 Watson (giornale) – giornale online svizzero